Il diavolo, le cinquième album de la série de bande dessinée Neige ;
 Il diavolo, titre original du film L'Amour à la suédoise, réalisé par Gian Luigi Polidoro et sorti en 1963.